Валериа́н Евге́ньевич Ляхни́цкий ( или , Санкт-Петербург — август 1960 года, Ленинград) — советский учёный-гидротехник, портостроитель, доктор технических наук, профессор (1936), заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1956), действительный член Академии строительства и архитектуры СССР (1957).

Биография 
Родился в семье военного врача, отец служил в Военном министерстве.

В 1910 году окончил .

В 1910—1913 годах, по направлению Министерства путей сообщения, стажировался в США на строительстве Панамского канала.

В 1914—1918 годах работал начальником Управления портовых изысканий на мурманском побережье Баренцева моря, на побережье Белого моря, а также в устье реки Северная Двина.

В 1919—1928 годах работал начальником Управления портовых изысканий на Балтийском море, возглавлял Объединённое управление портовых изысканий и гидрометеослужбы Балтийского моря (впоследствии Ленморниипроект).

В 1928 году начал преподавательскую деятельность в Ленинградском институте инженеров путей сообщения. С 1930 года — на преподавательской работе в Ленинградском институте инженеров водного транспорта, где в 1936 году защитил докторскую диссертацию и получил звание профессора.

Проектировщик строительства и реконструкции крупнейших морских портов СССР: Ленинградского, Мурманского, Архангельского, Бакинского, Красноводского, Махачкалинского, Сочинского, в Арктике и на острове Сахалин.

В 1956 году присвоено звание заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, в 1957 году избран академиком Академии строительства и архитектуры СССР.

Умер в Ленинграде, похоронен на Серафимовском кладбище.

Научные труды 
Ляхницкий В. Е является автором более 200 опубликованных научных работ, в том числе 30 монографий и учебников.

Научные работы посвящены проблемам портового строительства, методикам проектирования портов и портовых сооружений и связанных с ними гидрологическими исследованиями на морских побережьях.

Некоторые известные научные работы:
 Работы по сооружению Панамского канала. — П., 1914. — 296 с.
 Изыскания на Мурманском побережье Северного Ледовитого океана. — П., 1917.
 Оборудование торговых портов. — П., 1920. — 544 с.
 Исследования устьев р. Невы и вершины Финского залива в отношении портостроения. — П., 1923. — 348 с.
 Порты Северо-Американских соединённых штатов. — М., 1926. — 166 с.
 Морские порты. — М.—Л., 1932. — 368 с. — 3255 экз.
 Проектирование оборудования порта. — Л., 1934. — 388 с. — 3750 экз.
 Внутрипортовый транспорт [учебное пособие]. — М.—Л., 1939. — 248 с. — 3000 экз.
 Маскировка портов и водных путей в условиях противо-воздушной обороны. — М., 1944. — 92 с. — 4000 экз.
 Проектирование речных портов. — М.—Л., 1947. — 324 с. — 3000 экз.
 Основы проектирования морских портов. — М.—Л., 1952. — 448 с. — 3000 экз.
 Мировые морские каналы. — Л., 1956. — 52 с. — 11500 экз.
 Проектирование портов. — Л., 1956. — 471 с. — 3000 экз.
 Порты [учебное пособие]. — Л., 1957. — 431 с. — 5000 экз.

Награды и память 
Награждён орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак почёта».

Именем Валериана Ляхницкого был назван речной буксир.

Литература 
 Биографический словарь деятелей естествознания. — 1958. — Т.1 — С. 548
 75-летие академика В. Е. Ляхницкого. — «Речной транспорт», 1960. — № 4. — С. 55 (с порт.)

Ссылки 
 
 Ленморниипроект: В. Е. Ляхницкий
 В. Е. Ляхницкий

Строители СССР
Заслуженные деятели науки и техники РСФСР
Действительные члены Академии строительства и архитектуры СССР
Преподаватели Петербургского университета путей сообщения
Преподаватели Санкт-Петербургского университета водных коммуникаций
Похороненные на Серафимовском кладбище
Доктора технических наук